Polixena Pückler (starsza) (zm. 1609)
 Polixena Pückler (młodsza) (1583-1617)

Zobacz też